Shosha – romanzo di Isaac Bashevis Singer del 1978
 Shosha o Šoša (Шо́ша) – fiume della Russia, affluente del Volga